Muliercula är ett släkte av kvalster. Muliercula ingår i familjen Scheloribatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Muliercula